

Toponymie

 de la voïvodie de Mazovie
 Gostomin est un village 

 de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Gostomin est un village